Meerdere voetballers staan bekend onder de naam Luis García

 Luis García Postigo (1969), Mexicaanse aanvaller bij onder andere Atlético Madrid, Club América en het Mexicaans voetbalelftal
 Luis García Plaza (1972), Spaanse verdediger bij onder andere Benidorm FC, thans trainer bij Levante UD
 Luis García Sanz (1978), Spaanse aanvaller bij onder andere FC Barcelona, Atlético Madrid, Liverpool FC en het Spaans voetbalelftal
 Luis García Conde (1979), Spaanse doelman bij onder andere Getafe CF en Real Zaragoza
 Luis García Fernández (1981), Spaanse aanvaller bij onder andere Real Mallorca en RCD Espanyol
 Luis Fernando García (1974), Guatemalees snelwandelaar
 Luis Alberto García (1975), Colombiaans middenvelder van onder meer Independiente Santa Fe
 Luis Augusto García (1950), Colombiaans voetballer en voetbalcoach
 Luis García Palmar (1986), Colombiaans doelman van onder meer Independiente Santa Fe